Příjmení Johansen nese více různých osobností:

 Arne Johansen (1927–2013) – norský rychlobruslař
 David Johansen (* 1950) – americký zpěvák, hudební skladatel a herec
 Hanna Johansen (* 1939) – švýcarská spisovatelka a překladatelka
 Jon Lech Johansen (* 1983) – norský programátor a kryptograf

Externí odkazy